Шереметьева, Екатерина Александровна (род. 1991) — российская фигуристка.
 Шереметьева, Екатерина Павловна — см. Шереметева, Екатерина Павловна.